Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern in der Sowjetischen Besatzungszone in der 2. Wahlperiode von  1950 bis  1952.

Die Landtagswahl fand am 15. Oktober 1950 statt.

Zusammensetzung 

(*) Massenorganisationen: Insgesamt 38

Präsidium 

 Präsident des Landtags Carl Moltmann (SED)
 1. Vizepräsident:Reinhold Lobedanz (CDU)
 2. Vizepräsident: Kurt Kröning (LDP), ab Juli 1951: Friedrich Wilhelm Otto (LDP)
 3. Vizepräsident: Karl Loos (SED)
 Schriftführer: Heinz Kohls (NDPD)
 Schriftführer: Willy Pank (DBD)
 Schriftführerin: Erna Leistert (FDGB)
 Beisitzerin: Gretel Schmidt (FDJ)
 Beisitzerin: Irene Müller (VdgB)

Abgeordnete

Literatur 
 Damian van Melis: Sozialismus auf dem platten Lande. Mecklenburg-Vorpommern 1945 bis 1952.: Tradition und Transformation. Helms, 1999
 Dierk Hoffmann, Hermann Wentker: Das letzte Jahr der SBZ: Politische Weichenstellungen und Kontinuitäten im Prozeß der Gründung der DDR. Veröffentlichungen zur SBZ-/DDR-Forschung im Institut für Zeitgeschichte, Oldenbourg Verlag, 2000
 Theresia Bauer: Blockpartei und Agrarrevolution von oben: Die Demokratische Bauernpartei Deutschlands 1948–1963, Oldenbourg Verlag, 2003 (Volltext digital verfügbar).
 Kyra T. Inachin: Parlamentarierinnen: Landespolitikerinnen in Mecklenburg und Pommern 1918 bis heute, Scheunen-Verlag, 2005
 Ines Soldwisch: "... etwas für das ganze Volk zu leisten und nicht nur den Zielen einer Partei dienen ...": Geschichte der Liberal-Demokratischen Partei (LDP) in Mecklenburg 1946 - 1952, LIT Verlag Münster, 2007
 Christian Schwiesselmann: Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands in Mecklenburg und Vorpommern: von der Gründung bis zur Auflösung des Landesverbandes (1945-1952), Droste, 2011

Einzelnachweise 

Landtag Mecklenburg-Vorpommern (1946–1952)
 02